Avraham Golub (1909-2002), est un juriste et résistant lituanien ;
 Leon Golub (1922-2004), est un peintre américain.
Patronyme lituanien